L'expression comité de salut public désigne un groupe de personnes agissant en période de crise grave afin d'obliger le gouvernement légal à prendre les dispositions nécessaires au rétablissement de la situation. Dans plusieurs cas, en premier lieu sous la Révolution française, il a constitué un organe de gouvernement.

Comité de salut public, l'un des principaux organes du gouvernement révolutionnaire mis en place par la Convention nationale le , en remplacement d'une « commission de salut public » formée elle-même le  pour succéder au Comité de défense générale (créé le ). Régulièrement renouvelé, il survécut jusqu'à la mise en place du Directoire en  ;
 Il existait également sous la Révolution française des « comités de salut public des départements » (ou « comités de surveillance ») constitués dans une trentaine de départements par des jacobins locaux ou des représentants en mission. Organismes chargés, à l'origine, de recueillir des renseignements sur le département et de développer le civisme, ils voient leurs attributions élargies en matière de surveillance et de réquisitions ;
 Comité de salut public (1871), organe de direction mis en place au sein du Conseil de la Commune le , sous la Commune de Paris.
 Comité de salut public (1958), nom donné aux comités insurrectionnels constitués à Alger, puis dans les grandes villes d'Algérie à partir du , puis en Corse le 24 mai ;
 Le « Comité de Salut Public » (en néerlandais, Comité voor Openbare Veiligheid) est un organe fondé le  par les républicains au Luxembourg pour former un gouvernement provisoire ;
 Le « Comité de salut public et d'action civique du Gabon » est un mouvement d'opposition formé au moment du mouvement vers l'indépendance du Gabon et présidé par le prince Louis Berre, chef mpongwé, contre le gouvernement de Léon Mba ;
 Le « Comité de salut public », est un organe de gouvernement de  constitué au Burkina Faso en 1982 après le renversement du chef de l'État, le colonel Saye Zerbo, et présidé par le capitaine Thomas Sankara ;
 Le Comité de salut public (Honorverse) est un organe dirigeant de la République populaire de Havre, dans l'Honorverse, univers fictionnel créé par David Weber.

Notes et références